

Перрісбург — місто, штат Нью-Йорк
 Перрісбург — місто, штат Огайо
 Перрісбург — переписна місцевість, штат Нью-Йорк